Ширинга

 Ширинга — река, приток реки Кось, Ростовский район Ярославской области
 Ширинга — посёлок, Еравнинский район республики Бурятия